Чемпіонат Азербайджану 1998–1999 — 8-й сезон Чемпіонату Азербайджану з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль став Кяпаз.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Шахдаг знявся із чемпіонату після першої частини змагання.

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Після закінчення сезону клуб Баки Фехлесі змінив назву на АНС Пивані.
2. Клуб Нефтчі взяв участь у Кубка УЄФА 1999—2000 як переможець Кубку Азербайджану 1998—1999.

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Бакили припинив участь у змаганні через фінансові причини після закінчення сезону.

Позначення:

Результати

Раунд за право залишитись у Топ-лізі

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Шахдаг знявся із чемпіонату після першої частини змагання.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Азербайджану з футболу на rsssf 

1998—1999
Азербайджан
Азербайджан
1998 в азербайджанському спорті
1999 в азербайджанському спорті